{{Taxobox
| name = Myzomela nigriventris
| status = 
| status_ref = 
| image = Beitrag_zur_fauna_Centralpolynesiens._Ornithologie_der_Viti-,_Samoa-_und_Tonga-inselnPl7 (cropped).jpg
| image_caption = Myzomela nigriventris i mitten
| range_map = 
| range_map_caption = 
| image2 = 
| image2_caption = 
| domain_sv = Eukaryoter
| domain = Eukaryota
| regnum_sv = Djur
| regnum = Animalia
| phylum_sv = Ryggsträngsdjur
| phylum = Chordata
| subphylum_sv = Ryggradsdjur
| subphylum = Vertebrata
| classis_sv = Fåglar
| classis = Aves
| ordo_sv = Tättingar
| ordo = Passeriformes
| familia_sv = Honungsfåglar
| familia = Meliphagidae
| genus_sv = 
| genus = Myzomela
| species_sv =
| species = M. nigriventris
| taxon = Myzomela nigriventris
| taxon_authority = Peale, 1848
| synonyms = Myzomela cardinalis nigriventris}}Myzomela nigriventris är en fågel i familjen honungsfåglar inom ordningen tättingar. Den förekommer i Samoa på öarna Upolu, Savai'i och Tutuila. Vanligen behandlas den som underart till kardinalmyzomela (Myzomela cardinalis''), bland annat av IUCN som därmed inte placerar den i någon hotkategori.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Honungsfåglar
Fåglar i oceaniska regionen